CJF steht für:
 CJF Fleury Loiret Handball, französischer Frauen-Handballverein
 Chantiers de la jeunesse française, französische paramilitärische Organisation
 Coondewanna Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen von Coondewanna, Region Pilbara, Western Australia

Abkürzung